Ланівська сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Ланівська сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Ланівська сільська рада — Львівська область, Стрийський район